Con todopoderoso puede hacerse alusión a:
Cualidad de un ser omnipotente. En las religiones monoteístas, esta cualidad se atribuye a la deidad única a la que se venera.
Pantocrátor, una figura del arte religioso cristiano.
Bruce Almighty (conocida en Hispanoamérica con el título Todopoderoso), una película de comedia.